Naselje u Hrvatskoj
 Pluska, naselje u općini Luka

Naselje u Sloveniji
 Pluska (Trebnje, Slovenija), naselje u općini Trebnje